Vanguard Records — звукозаписывающий американский независимый лейбл, основанный в  году.

История лейбла 
История лейбла начинается в 1950-м году, когда два брата, Сеймур и Мейнард Соломоны, вложили в новое дело первые 10 000 долларов. Как отмечает обозреватель Всеволод Баронин, момент для запуска новой музыкальной площадки выбран очень вовремя — именно тогда, спустя каких-то два года, появляются долгоиграющие пластинки с «запредельным» на тот момент качеством звучания. Первыми выпущенными релизами стали пять кантат Баха. В 1953-м на фоне первых успехов, лейбл начал расширяться из ориентированного на классику в другие жанры. В то время издаётся серия Jazz Showcase, начинается работа с фолк-музыкантами, такими как The Weavers. В 60-е жанровый диапазон расширился блюзом, гаражным роком и танцевальной музыкой. Тогда же начался выпуск переизданий.

Сублейблы 
 Bach Guild (классическая музыка)
 Jazz Showcase (джаз)
 Vanguard Sessions Series (архивные записи)
 The Generations Series (сборники фолк-музыки, блюза и блюграсса)
 The Vanguard Jazz Showcase (джазовые записи 1953—1958 гг.)

Основные артисты 
 Tab Benoit
 Country Joe & The Fish
 The Dillards
 John McEuen
 Paul Kelly
 Terry Radigan
 Mark Selby
 Livingston Taylor
 Ian Tyson
 The Weavers

Примечания

Ссылки 

Лейблы звукозаписи США